В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Ліса Бондер здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-2, 5-7, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (2-ге коло)
  Андреа Джегер (фінал)
  Кеті Горват (півфінал)
  Міма Яушовець (2-ге коло)

 Іванна Мадруга-Оссес (2-ге коло)
 Алісія Молтон (півфінал)
 Відсутня
 Енн Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open